Winston 500 kan avse:

 Winston 500 (vårrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1971-1993 och 1997 på Talladega Superspeedway.
 Winston 500 (höstrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1998-2000 på Talladega Superspeedway.